Вторая свадьба (, хинди — पुनर्विवाह — ज़िन्दगी मिलेगी दोबारा, телугу — పునర్వివాహం సీరియల్ ఎపిసోడ్, тамили — மறுமணம் அல்லது புனர் விவா) — популярный индийский телесериал, мыльная опера, произведённая «Shashi Sumeet Productions» и первоначально транслировавшаяся по Zee TV.

Телесериал вызвал интерес у зрительской аудитории Индии благодаря следующим факторам: 1) звёздный состав актёров; 2) многообразие используемой популярной музыки; 3) новая подача отношений «свекровь — невестка» — любящая невестку свекровь снова выдаёт её замуж при живом сыне; 4) социальная актуальность сюжета: в Индии ранее существовал запрет на второй брак для вдов и несмотря на наличие брачных агентств, специализирующихся на поиске женихов и невест для второго брака, традиционные представления продолжают оказывать влияние на современное индийское общество.

Описание сюжета 
Яш и Арти — два молодых человека с разбитым сердцем (он — вдовец, она — разведена), под давлением родственников и ради счастья своих детей соглашаются на второй брак. Уже в день свадьбы обоим становится ясно, что каждый из них по-прежнему любит своего предыдущего супруга и не желает новых отношений. Несмотря на упорство Яша и Арти, окружающие пытаются превратить их брак-компромисс в брак по любви. Однако большая и дружная семья Синдхия не знает всей правды о прошлом своей новой невестки, правды, которая в любой момент может открыться и разрушить этот непростой союз.

Долго ли продержится такой брак? Смогут ли Яш и Арти стать хорошими родителями для своих новых детей? Станут ли надёжными партнёрами по жизни или их пути и дальше будут идти параллельно? Попрощаются ли они со своим прошлым? И возможно ли обрести любовь и счастье дважды? Им предстоит доказать самим себе и окружающим, что всё это действительно возможно и не только с ними.

Концепция и создание 
В основной сюжетной линии прослеживается влияние популярной в ряде стран Азии персидской поэмы «Лейли и Маджнун» о трагической истории двух влюблённых, не ставших супругами. Один из персонажей телесериала, Аман, называет Яша и Арти «Маджнуном и Лейли наших дней» (в русском варианте телесериала сравнение заменено на «Антоний и Клеопатра наших дней»). В одной из второстепенных сюжетных линий заметно воздействие фильма «Нас не разлучить» (1999). Так же, как и в этом фильме, в телесериале «Вторая свадьба» повествуется о трёх братьях и их историях любви. В нескольких романтических сценах между Яшем и Арти также можно заметить влияние аналогичных сцен из широко известных фильмов Болливуда — «Непохищенная невеста» (1995), «Всё в жизни бывает» (1998), «И в печали, и в радости» (2001).

Как и во многих других индийских сериалах, во «Второй свадьбе» уделяется внимание религиозным праздникам и традициям Индии (Пуджа, Шраддха, Ганеша-чатуртхи, Кришна-джанмаштами, Карва-чаутх, Дивали и другим). Многие значимые события в жизни героев происходят в священных местах — у алтаря, в храме, в местах паломничества.

Актёры и персонажи

Съёмки 
Съёмки проходили в Бхопале. В съёмках сцен свадебной церемонии и танцевальных номерах принимали участие известные в Индии телевизионные актёры: Адити Гупта, Каран Такер, Шакти Мохан, Анкита Лоханде, Хитен Тежвани, Рашми Десай, Крутика Десай, Каранвир Бохра, Маули Гангули, Нилу Вагела, Рубина Дилак, Ритвик Данжани, Аша Неги, Рупал Патель, Камал Хан, Савита Прабхуне, Вибха Чибер, Рагини Надвани, Мукул Хариш. В эпизодических ролях сыграли киноактёры Карина Капур и Ранбир Капур, продвигавшие таким способом свои фильмы — «Героиня» / «Актриса» (2012) и «Барфи!» (2012). В одном из первых промороликов телесериала снялся Шахрух Хан.

В процессе съёмок было снято несколько «больших» серий, одна из которых была с участием персонажей телесериала «Согласие» (2012).

В связи с 20-летием телеканала Zee TV, 2 октября 2012 года в Индии на хинди была подготовлена и показана специальная серия, длившаяся около двух часов (в России она была сокращена и транслировалась как несколько серий). Сюжетом Special-серии стал день рождения главного героя — Яша Синдхия. В сюжет этой серии также были включены диалоги и концертные выступления персонажей разных сериалов телеканала Zee TV.

Диалоги и выступления:
 «Chotti Bahu» (букв. «Маленькая невеста») (2008—2012) — актёры Рубина Дилаик (роль Радхики) и Авинаш Сачдев (роль Дева);
 «Pavitra Rishta» (букв. «Священная связь») (2009—2013) — актёры Сушант Раджпут, Анкита Локханде (роль Арчаны) и Уша Надкарни (роль Савиты);
 «Mrs. Kaushik Ki Paanch Bahuyein» (букв. «Пять невесток госпожи Каушик») (2011 — …) — актриса Вибха Чиббер (роль Биндешвари Каушик);
 «Afsar Bitiya» (букв. «Дочь офицера») (2011 — …) — актёры Митали Наг (роль Кришны) и Кинчук Махаджан (роль Пинту);
 «Hitler Didi»/«General Didi» (букв. «Сестра Гитлер», «Сестра генерал», «Главная сестра») (2011 — …) — актрисы Рати Пандей (роль Зары) и Навнит Нишан (роль Сими Диван);
 «Rab Se Sohna Isshq» (букв. «Любовь дороже, чем Бог») (2012 — …) — актёры Ашиш Шарма (роль Ранбира) и Сукирти Кандпал (роль Джаз);
 «Phir Subah Hogi» (букв. «И снова будет утро») (2012 — …) — актёр Варун Бадола (роль Тхакура Викрама Сингха).

Только выступления либо присутствие без диалогов:
 «Hum Paanch» (букв. «Мы впятером») (1995—2006) — актёры Ракхи Виджайн и Бхаври Райху;
 «Saat Phere» (букв. «Семь шагов») (2005—2009) — актёры Шарад Келкар и Раджашри Тхакур;
 «Banoo Main Teri Dulhann» (букв. «Я буду твоей невестой») (2006—2009) — актриса Дивьянка Трипати;
 «Kasamh Se» / «Обещание» (2006—2009) — актёры Гурдип Пундж и Вивиан Дсена;
 «Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo» (букв. «Сделай меня дочерью в моём следующем рождении») (2009—2011) — актёры Ратан Раджпут и Судеш Берри;
 «Dance India Dance» — финалисты этого шоу (пара).

Музыка и звуковые эффекты 
В телесериале используется много песен и музыкальных композиций, ставших хитами в своё время. Однако в процессе профессионального перевода и дублирования телесериала на иностранные языки некоторые из них были заменены или вырезаны вместе с соответствующими фрагментами видеоряда. Ниже приводится перечень песен, использованных в оригинале телесериала (на хинди).

Примечание: Нумерация серий приведена в соответствии с показом сериала в Индии.

Закрытие и будущее 
Окончание телесериала в 2013 году было связано с логическим завершением основной сюжетной линии. Также одной из причин могли быть разногласия между продюсерами телесериала и его ведущим актёром — Гурмитом Чаудхари, так как он одновременно снимался ещё в нескольких телевизионных и кинематографических проектах. Однако сам актёр отрицал существование таких разногласий.

Благодаря успеху этого телесериала его производители и Zee TV решили использовать «вторую свадьбу» как бренд в своих последующих проектах: ещё до окончания его показа начались съёмки нового телесериала под названием " с другим сюжетом и ведущими актёрами.

Показ 
Телесериал транслировался в Индии почти одновременно на нескольких языках: на хинди (как «Punar Vivaah», с 20 февраля 2012 года), телугу (как «Punar Vivaaham», с 30 апреля 2012) и тамильском (как «Marumanam», с 1 октября 2012, на Zee Tamil). Разрыв между текущими сериями на хинди в Индии и на русском языке в России составлял 50 эпизодов. Последняя серия телесериала в Индии на хинди была показана 20 мая 2013 года, а в России на русском — 2 августа 2013 года.

Сериал транслировался в Индии и других странах еженедельно, с понедельника по пятницу. Длительность каждой серии составляла 21 мин. В Индии телесериал транслировался в одно эфирное время с успешными телесериалами других телеканалов: «Bade Achhe Laggte Hai» (Sony TV), «Mann Kee Awaaz Pratigya» (Star Plus), «Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha» (Colors TV) и «Haar Jeet» (Imagine TV). Несмотря на это, телесериал «Вторая свадьба» в 2012 году стал самым рейтинговым на телеканале Zee TV и индийском телевидении.

Награды

См. также 
 Антоний и Клеопатра (пьеса)
 Брак по договорённости
 Вдовство
 Виваха
 Женщина в индуизме
 Лейли и Маджнун
 Харишчандра, Бхаратенду

Примечания

Ссылки 
 «Punar vivaah» на официальном сайте компании-производителя Shashi Sumeet Productions.
 «Punar vivaah» на хинди на официальном сайте Zee TV India.
 «Punar vivaah» на официальном сайте Zee TV USA.
 «Punar vivah» на официальном сайте Zee TV Asia.
 Bhattacharya P. «I am sad if someone cries in front of me» — Palak Dey. India-Forums.com. Saturday, October 27, 2012.
 Bhattacharya P. «I am Santa Claus» — Divyam Dama. India-Forums.com. Monday, October 15, 2012.
 Bhopatkar T. «Punar Vivah would be my last show on TV» — Gurmeet Choudhary. India-forums.com. Sunday, February 05, 2012.
 Zee TV’s Punar Vivah hits a century. Photographer: Ashwini Sawant. // Daily News & Analysis. Published: Sunday, Jul 8, 2012.

Телесериалы по алфавиту
Мыльные оперы Индии
Драматические телесериалы Индии
Телесериалы Индии 2012 года
Телесериалы на хинди